Peres steht für:

 Peres-Pulgar, ehemalige Gemeinde in Sachsen, Tagebauwüstung
 Tagebau Peres, stillgelegter Tagebau in Sachsen

Peres ist der Familienname folgender Personen:
 Asher Peres (1934–2005), israelischer Physiker
 Basil Salvador Theodore Peres (1900–1958), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mangalore
 Bruno Peres (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Crispina Peres, afrikanische Signare und Sklavenhändlerin
 Daniel Peres (1776–1845), deutscher Kaufhändler und Fabrikant
 Edith Peres-Lethmate (1927–2017), deutsche Bildhauerin
 Gerson Peres (1931–2020), brasilianischer Politiker
 Jefferson Peres (1932–2008), brasilianischer Politiker (PDT) und Hochschullehrer
 Judith Peres (* 1984), deutsche Schauspielerin, Musicaldarstellerin, Operettensängerin und Synchronsprecherin
 Luan Peres (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Melanie Peres (* 1971), deutsch-israelische Schauspielerin, Sängerin und Model
 Schimon Peres (1923–2016), israelischer Politiker und Staatspräsident
 Sonya Peres (1923–2011), israelische First Lady
 Valdir Peres (1951–2017), brasilianischer Fußballspieler
 Vímara Peres (um 820–873), galicischer Kriegsherr
 Yuval Peres (* 1963), israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Peres-Horodecki-Kriterium
 Pérès
 Peress
 Peretz
 Perez